Дже́йкоб Ва́йнер (Я́коб Ви́нер; ; 3 мая 1892, Монреаль — 12 сентября 1970, Принстон) — американский экономист канадского происхождения, профессор, член-корреспондент Британской академии. Награждён медалью Фрэнсиса Уокера в 1962 году.

Биография 
Родился в 1892 году в Монреале в еврейской семье эмигрантов из Германии.

Степень бакалавра получил в 1914 году в Университете Макгилла. В 1915 году поступил в аспирантуру Гарвардского университета, где получил докторскую степень. Преподавал в Чикагском и Принстонском университетах.

Являлся умеренным сторонником свободного рынка, критиковал взгляды Дж. М. Кейнса, но считал, что демократия имеет первенство перед требованиями экономической теории, и если общество хочет регулирования, то экономисты должны думать о том, как его лучше осуществлять, т. к. удовлетворение подобных требований придаёт экономической системе стабильность.

В 1934—1939 годах советник министра финансов США Генри Моргентау, являлся поборником бюджетного дефицита и увеличения государственных расходов как средства борьбы с депрессией. В одной публикации 1935 года о Вайнере писали:
Главный человек в мозговом тресте Министерства финансов, невысокий и рыжий, гордится тем, что не держится железной хваткой ни за одну теорию, не принадлежит ни к одной экономической школе и никогда не терял умения быстро и правильно менять курс при любом ветре.

Был президентом Американской экономической ассоциации в 1939 году,  член-корреспондентом Британской академии с 1953 года.

Вклад в науку 
В статье «Концепция полезности в теории ценности и её критики» анализирует проблемы формирования теории предельной полезности, а также аспекты применения концепции полезности в экономике благосостояния.

Награды 
За свои достижения был награждён:
 1962 — медаль Фрэнсиса Уокера от Американской экономической ассоциации.

Сочинения 

 Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и её критики// Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В. М. Гальперина — : Экономическая школа, 2000. — С. 78−116 — 380 с. — ISBN 5-900428-48-6 (англ. The Utility Concept in Value Theory and its Critics, 1925).
 Вайнер Дж. Кривые затрат и кривые предложения // Вехи экономической мысли. Т. 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — : Экономическая школа, 1995. — С. 94−133. — 534с. — ISBN 5-900428-18-4 (англ. Costs Curves and Supply Curves, 1931).
 Винер Я. Проблема таможенного союза // Вехи экономической мысли. Т. 6. Международная экономика / под ред. А. П. Киреева. — М.: ТЕИС, 2006. — С. 696−705 — ISBN 5-7598-0439-1.
 Some Problems of Logical Method in Political Economy, 1917, JPE
 Price Policies: the determination of market price", 1921.
 Dumping: A problem in international trade, 1923.
 Canada's Balance of International Indebtedness: 1900- 1913, 1924.
 Adam Smith and Laissez-Faire", 1927, JPE
 The Present Status and Future Prospects of Quantitative Economics", 1928, AER
 Mills' Behavior of Prices", 1929, QJE
 The Doctrine of Comparative Costs", 1932, WWA
 Inflation as a Possible Remedy for the Depression", 1933, Proceedings of Institute of Public Affairs, Univ. of Georgia
 Mr. Keynes and the Causes of Unemployment", 1936, QJE.
 Studies in the Theory of International Trade, 1937.
 Marshall's Economics, in Relation to the Man and to his Times", 1941, AER
 Trade Relations Between Free-Market and Controlled Economies, 1943.
 International Relations between State-Controlled National Economies", 1944, AER.
 Prospects for Foreign Trade in the Post-War World", 1946, Manchester Statistical Society.
 Power Versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", 1948, World Politics
 Bentham and J.S. Mill: the Utilitarian Background", 1949, AER
 The Customs Union Issue, 1950.
 A Modest Proposal for Some Stress on Scholarship in Graduate Training, 1950.
 International Economics, 1951.
 International Trade and Economic Development, 1952.
 Review of Schumpeter's History of Economic Analysis", 1954, AER
`Fashion' in Economic Thought", 1957, Report of 6th Conference of Princeton Graduate Alumni
 International Trade Theory and its Present-Day Relevance", 1955, Economics and Public Policy
 The Long View and the Short: Studies in economic theory, 1958.
 Stability and Progress: the poorer countries' problem", 1958, in Hague, editor, Stability and Progress in the World Economy
 Five Lectures on Economics and Freedom, 1959 (Wabash Lectures, pub. 1991)
 The Intellectual History of Laissez-Faire", 1960, J Law Econ
 Hayek on Freedom and Coercion", 1960, Southern EJ
 Relative Abundance of the Factors and International Trade", 1962, Indian EJ
 The Necessary and Desirable Range of Discretion to be Allowed to a Monetary Authority", 1962, in Yeager, editor, In Search of a Monetary Constitution
 Progressive Individualism as Original Sin", 1963, Canadian J of Econ & Poli Sci
 The Earlier Letters of John Stuart Mill, 1963, Univ of Toronto Quarterly
 The Economist in History", 1963, AER
 The United States as a Welfare State", 1963, in Higgenbotham, editor, Man, Science, Learning and Education
 Problems of Monetary Control, 1964.
 Comment on my 1936 Review of Keynes", 1964, in Lekachman, editor, Keynes's General Theory
 Introduction", in J. Rae, Life of Adam Smith, 1965.
 Adam Smith", 1968, in Sills, editor, International Encyclopedia of Social Sciences
 Mercantilist Thought", 1968, in Sills, editor, International Encyclopedia of Social Sciences
 Man's Economic Status", 1968, in Clifford, editor, Man Versus Society in Eighteenth-Century Britain.
 Satire and Economics in the Augustan Age of Satire", 1970, in Miller et al, editors, The Augustan Milieu
 The Role of Providence in the Social Order, 1972.
 Religious Thought and Economic Society, 1978.
 Essays on the Intellectual History of Economics, 1991.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джекоб Вайнер // economicus.ru
 Alexander Leitch Viner, Jacob — Princeton University Press, 1978.
 

Специалисты по международной экономике
Члены-корреспонденты Британской академии
Награждённые медалью Фрэнсиса Уокера
Преподаватели Йельского университета
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Принстонского университета
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные доктора Чикагского университета
Редакторы Journal of Political Economy